Rose de Tokyo ou Tokyo Rose peut désigner :
 Rose de Tokyo, surnom des animatrices radio anglophones chargées par les Japonais de faire de la propagande lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 Tokyo Rose, groupe de rock américain ;
 Tokyo Rose, film américain réalisé par Lew Landers, sorti en 1946.